Корниш () — корнуольский, из графства Корнуолл в Великобритании или относящийся к нему либо к его населению, в частности — титульному (корнцам, как например корнский язык):

 Корниш — порода кур.
 Корниш — горная дорога.

Топоним 
 Корниш — тауншип (округ Сибли) в штате Миннесота, США.
 Корниш — тауншип (округ Эйткин) в штате Миннесота, США.
 Корниш — город в штате Нью-Гэмпшир, США.
 Корниш — город в штате Оклахома, США.
 Корниш — город в штате Юта, США.

Фамилия 
  — канадская телеактриса и драматург.
  — британский яхтсмен, бронзовый медалист Чемпионата Европы в классе «Финн » (2017).
  (род. 1945) — новозеландская художница, скульптор, чьи работы входят в частности в собрания Музея Новой Зеландии и Оклендской художественной галереи.
  — американский химик, лауреат премии Pfizer в области химии энзимов (2009).
  (ум. 1685) — шериф Лондона (1681), казнённый участник Амбарного заговора против короля Карла II.
 Корниш, Генри — австралийский политик, мэр Ньюкасла (1922—1923, 1926—1927).
 Корниш, Гэри (род. 1987) — британский боксёр-профессионал, выступающий в тяжёлой весовой категории.
  (род. 1954) — британский спортивный стрелок, серебряный медалист Игр Содружества в стрельбе из мелкокалиберного ружья лёжа в составе сборной Англии (1994).
 Корниш, Джо (род. 1968) — британский кинорежиссёр, сценарист и актёр.
  (род. 1984) — игрок в канадский футбол, обладатель Кубка Грея в составе клуба «Калгари Стампидерс» (2008, 2014).
  (1858—1920) — американский политик, член Палаты представителей (1893—1895).
  — новозеландский режиссёр-документалист, лауреат Новозеландской кинематографической и телевизионной премии (2010, 2011).
  (род. 1972) — австралийский писатель-фантаст и иллюстратор, лауреат премии Aurealis за лучший молодёжный роман (2006).
 Корниш, Изабель (род. 1994) — австралийская актриса.
 Корниш, Кристина — гонконгская нетболистка, участница Чемпионата мира в составе сборной Гонконга (1991).
  (род. 1975) — австралийский бегун, бронзовый медалист Чемпионата Австралии по лёгкой атлетике в эстафете 4×400 м (1997).
  (1879—1939) — британский легкоатлет, чемпион Великобритании по прыжкам в длину (1902, 1905—1907), участник летних Олимпийских игр (1908).
  (1854—1925) — американский юрист, председатель Верховного суда штата Мэн (1917—1925).
  — австралийский лучник, серебряный медалист Полевого чемпионата мира в стрельбе из композитного лука (1990).
  (1870—1950) — американский религиозный деятель, президент Американской унитарианской ассоциации (1927—1937).
  (также известен как E.L.K.; род. 1979) — австралийский художник, лауреат Австралийской премии в области трафаретного искусства (2100).
  (род. 1956) — австралийская крикетчица, чемпионка мира (1978, 1982).
  (род. 1979) — австралийский бегун, серебряный медалист Чемпионата Австралии по лёгкой атлетике в эстафете 4×800 м (2005).
  (род. 1993) — австралийский игрок в регбилиг, чемпион Национальной регбийной лиги по регбилиг-9 в составе клубов «Парраматта Илс» (2016) и «Сидней Рустерс» (2017).
 Корниш, Роберт (1903—1963) — американский учёный, биолог и врач.
  (род. 1944) — австралийский политик, председатель Палаты собрания Тасмании (1986—1988).
  — британский физик, обладатель Медали Джозефа Томсона Института физики (2019).
  (ок. 1715—1770) — британский военный моряк и политик, командующий британский флотом в Филиппинской кампании Семилетней войны, член Королевского общества (с 1749), член Палаты общин (1765—1770).
  (1795—1858) — американский религиозный деятель, аболиционист, сооснователь первой афроамериканской газеты Freedom’s Journal и Американского общества против рабства.
  (род. 2000) — австралийский велогонщик, бронзовый медалист Чемпионата мира по трековым велогонкам в командном спринте(2020).
 Корниш, Уильям (; 1465—1523) — английский композитор и поэт.
  (род. 1944) — игрок в американский футбол в составе клубов Национальной футбольной лиги «Чикаго Беарз» и «Майами Долфинс».
  (1967—2008) — игрок в американский футбол, победитель Супербоула в составе клуба «Даллас Ковбойз» (1993, 1994), сын Фрэнка Корниша-младшего.
  (1831—1878) — канадский политик, первый мэр Виннипега (1874).
  (род. 1942) — британский дипломат, посол Великобритании в Израиле (1998—2001).
  (1842—1936) — южноафриканский англиканский священник, епископ Грэмстауна (1899—1915).
 Корниш, Эбби (род. 1982) — австралийская актриса.
 Корниш, Эллин — американская бегунья, бронзовая медалистка Чемпионата США по лёгкой атлетике в беге на 3000 м (1972).

  (1856—1925) — англиканский священник, первый епископ Мадагаскара (1919—1925), сын Кестелла Кестелла-Корниша.
  (1824—1909) — англиканский священник, епископ Мадагаскара (1874—1896).
  (1839—1916) — британский педагог и писатель.

См. также 
 Корниш-рекс
 Корниш Пайретс
 Художественная колония Корниш